Ansari ist der Familienname folgender Personen:

 ʿAbdallāh al-Ansārī (1006–1089), Sufi-Dichter der persischen Sprache
 Abū Ayyūb al-Ansārī (576– ca. 670), einer der Gefährten des Propheten Muhammad
 Amir Ansari (* 1970), US-amerikanischer Unternehmer
 Anousheh Ansari (* 1966), US-amerikanische Unternehmerin und Weltraumtouristin
 Aziz Ansari (* 1983), US-amerikanischer Comedian und Schauspieler
 Bassam Al-Ansari (* 1971), Schwimmer der Vereinigten Arabischen Emirate
 Carolyn Ansari (* 2000), US-amerikanische Tennisspielerin
 Hushang Ansari (* 1928), iranischer Politiker
 Humayun Ansari (* 1947), britischer Historiker
 Jim Ansari (* ~1950), schottischer Badmintonspieler
 Mirza Sa'id Khan Ansari (1816–1884), persischer Außenminister

 Molvi Iftikhar Ansari (1942–2014), indischer Islamgelehrter und Politiker
 Mortaza Ansari (1799–1864), schiitischer Geistlicher
 Nina Ansari (* 1981), deutsch-iranische bildende Künstlerin
 Puneh Ansari (* 1983), österreichische Autorin und Künstlerin
 Salman Ansari (* 1941), deutscher Naturwissenschaftler, Lehrer und Autor
 Soraya Ansari (* 1953), ehemaliges Mitglied der palästinensischen Volksfront siehe Souhaila Andrawes
 Zafar Ishaq Ansari (1932–2016), pakistanischer Islamgelehrter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ansari X-Prize